Le Bars est un nom propre français qui peut faire référence à :

Étymologie 
Selon la linguiste française Marie-Thérèse Morlet, spécialisée en onomastique, Le Bars est un nom de famille breton, parfois également écrit Lebars en forme agglutinée, qui signifie « le barde ». Selon Jean Tosti, étymologiste de Geneanet, Bars est une francisation du mot breton moderne barzh qui signifie « poète ». Selon lui, Le Bars signifie « chanteur ambulant », « ménestrel », « barde ».

Variantes 
Selon Jean Tosti, le patronyme Le Bars possède de nombreuses variantes : Le Barch, Le Bards, Le Barh, Le Barse, Le Bart, Le Barth, Le Bartz, Le Barz, Le Barze, Lebars et Le Barzic (diminutif).

Patronyme 

 Hugues Le Bars (1950-2014), musicien français ;
 Félix Le Bars (1973-), fils du précédent, plus connu par son nom de scène Féloche, chanteur et musicien français ;
 Ronan Le Bars (1968-), musicien français de culture bretonne.

Références

Voir aussi 
 

Patronyme français
Patronyme breton